Кубок ісландської ліги 2007 — 12-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на дві групи по 8 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул вдруге поспіль здобув Гапнарф'ярдар.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 квітня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|27 квітня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на rsssf 

2007
2007 у футболі
2007 в Ісландії